Dualizam (latinski dualis dvojan, dvostruk), općenito označava neku dvojnost, dvojstvo. 

 može značiti:

 Dualizam (filozofija), u filozofiji, mišljenje – oprečno monizmu – da postoje dvije iskonske, ravnopravne i nesvodljive kategorije stvarnosti
 Dualizam (religija), religiozni nauk o dva principa, dvije sile, koje se od iskona bore za prevlast i konačnu pobjedu u svijetu
 Dualizam (Austro-Ugarska)
 Dualizam (fizika), dvostruko svojstvo vala i čestice